Desa Loji kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Loji (administrativ by i Indonesien, lat -6,72, long 108,27), Jawa Barat, 
 Desa Loji (administrativ by i Indonesien, lat -7,05, long 106,58), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar